Buena Park (Kalifornia)
Buena Park (Chicago, Illinois)
Buena Park (Wisconsin)